Грег Ван Аверма́т (; род. , Локерен, Бельгия) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик. Олимпийский чемпион 2016 года в групповой гонке. Многократный победитель гонок Мирового тура UCI.

Карьера

Детство и любительская карьера 
Грег Ван Авермает родился в семье велосипедистов; его отец, дедушка и прадедушка были профессиональными гонщиками. Заниматься велоспортом Грег начал в возрасте 19 лет, до этого играя в футбол в качестве вратаря футбольного клуба Беверен. В 2006 году, в 21 год, он стал чемпионом Бельгии среди любителей, выступая за любительскую команду Bodysol-Win For Life-Jong Vlaanderen.

2007—2010: Silence / Omega Pharma-Lotto

2007 
В 2007 году Ван Авермат подписал свой первый профессиональный контракт с командой мирового тура  и выиграл четыре гонки в свой дебютный год. На Туре Катара, его первой профессиональной гонке за свою новую команду, он выиграл 5-й этап в спринте с группы отрыва, за которым последовал ряд хороших финишей в небольших гонках. Его результаты обеспечили ему место в составе команды на Тур Фландрии и Париж — Рубе. На последней он занял 29-е место. Несколько месяцев спустя он выиграл этап на Туре Валлонии, а также однодневные гонки Тур Хейнлайта в Германии и Мемориал Рика Ван Стенбергена в Бельгии. В конце сезона Грег принял участие на своем первом Чемпионате мира, финишировав 63-м в групповой гонке.

2008 
2008 стал для Ван Авермата годом прорыва. Он занял третье место на E3 Харелбеке, сумев отобраться в отрыв, и 8-м на своем втором Туре Фландрии. В мае он выиграл арденнский этап на Туре Бельгии, но не сумел удержать майку лидера гонки и занял в итоге второе место в общем зачете, уступив Стейну Девольдеру. Позже он стал 4-м в групповой гонке на Чемпионате Бельгии.

Летом Ван Авермат выиграл этапы на Туре Валлонии и Тур де л'Айн, а также занял 7-е место на Гран-при Плуэ, после чего впервые принял участие в Гранд-туре — Вуэльте Испании. Дебют вышел замечательным. На 9-м этапе гонки с финишем в Сабиньяниго он выиграл спринт с группы отрыва (11 гонщиков), опередив Давиде Ребеллина. Попав ещё несколько раз в 10-ку сильнейших на следующих этапах, Грегу, в итоге, удалось выиграть очковую классификацию Вуэльты, набрав больше очков чем испанцы Альберто Контадор и Алехандро Вальверде. Через неделю он занял 17-е место в групповой гонке на Чемпионате мира в Варесе. В конце 2008 года бельгийские журналисты вручили ему премию «Flandrien of the Year», как лучшему бельгийскому велогонщику сезона.

2009 
2009 год оказался трудным. Ван Авермат одержал только одну победу на Хейстсе Пейл; также несколько раз он был близок к виктории. В июле бельгиец впервые стартовал на Тур де Франс, где его лучшими результатами были финиши на 4-м и 7-м местах на последних этапах. В генеральной классификации французского гранд-тура он стал 89-м.

2010 
В 2010 году Ван Авермат, по мнению руководства , не мог бороться за победы на больших гонках, поэтому не попал в состав команды на Тур де Франс. На своей второй Вуэльте Испании он занял 49-е место в генерале, после чего принял участие на Чемпионате мира в Австралии. Он финишировал 5-м в спринте, которым закончилась мужская групповая гонка в Джелонге. В конце сезона он заявил, что покинет свою команду .

2011: Переход в BMC и победа на Париж — Тур 
В 2011 году Ван Авермат подписал контракт с . Начав сезон c Тура Катара, далее он провел замечательную кампанию весенних классик, на которых он был одним из самых атакующих гонщиков. Его лучшими результатами стали 9-е место на Милан — Сан-Ремо 7-е на Льеж — Бастонь — Льеж. После весенних классик бельгиец занял второе место на родном Туре Бельгии.

Летом Грег одержал первую победу в своей новой команде — он выиграл этап и очковую классификацию на Туре Австрии. После этого ему удалось победить в общем зачете и на заключительном этапе Тура Валлонии.
На Вуэльте Испании и Энеко Туре Ван Авермат несколько раз финишировал в топ 20. В октябре он одержал свою первую викторию на классике, опередив в спринтерской дуэле Марко Маркато и победив в Париж-Туре. Сезон бельгиец закончил с второго места на Джиро дель Пьемонте и 12-го на Джиро ди Ломбардия.

2012—2014: Мистер «Почти»

2012 
Весной 2012 года Ван Авермает был одним из главных действующих лиц на классиках, показав несколько сильных выступлений. В начале сезона он стал 5-м на Омлоп Хет Ниувсблад и Страде Бьянке, после чего сосредоточился на брущаточных классиках. На Туре Фландрии он занял 4-е место, выиграв спринт со второй группы на финише в Ауденарде.

Летом он снова пропустил Тур де Франс, а в сентябре был близок к своей первой победе на гонке мирового тура — Гран-при Квебека. Грег атаковал на финальном подъеме Кот-де-ла-Монтань, но к нему сумел переложиться австралиец Саймон Джерранс, который, в итоге, обыграл его в очном спринте. Через пять дней бельгиец снова стал вторым — в этот раз на Гран-при Валлонии, после чего в очередной раз участвовал в групповой гонке на Чемпионате мира в Нидерландах, где занял 25-е место, будучи помощником своего капитана Филиппа Жильбера, который выиграл мировой титул. В конце сезона стал 8-м на Джиро дель Пьемонте и 6-м на Париж-Тур.

2013 
В 2013 году Ван Авермает снова попал в топ-10 на нескольких весенних классиках. Он финишировал 5-м на Омлоп Хет Ниувсблад, 6-м на Страде Бьянке, 3-м на Гент — Вевельгем, 7-м на Туре Фландрии, 4-м на Париж — Рубе и 6-м на Брабантсе Пейл, но так и не одержал победу.

Летняя гоночная кампания вышла удачней. Сначала Грегу удалось победить на двух этапах и в общей классификации Тура Валлонии, потом выиграть первый этап Тура Юты, а также попасть в топ-5 на нескольких этапах USA Pro Cycling Challenge в США. На Гран-при Плуэ он был пойман пелотоном за 300 м от финиша после поздней атаки. На канадских классиках бельгиец занял 3-е место на Гран-при Квебека и 4-е на Гран-при Монреаля. Вернувшись в Европу, он стал 23-м в групповой гонке на Чемпионате мира в Флоренции и 19-м на Джиро ди Ломбардия. В конце года, одержав четыре победы за сезон, Ван Авермату, второй раз в карьере была вручена премия «Flandrien of the Year».

2014 

Весной 2014 года Ван Авермат провел очередную сильную кампанию на классических гонках, но снова не смог победить ни в одной из них.
На Омлоп Хет Ниувсблад и Туре Фландрии он финишировал вторым, уступив в спринте Иэну Стэннарду и Фабиану Канчелларе соответственно. Летом Грег стартовал на Тур де Франс, где помог своему лидеру Тиджею Ван Гардерену занять 5-е место в общей классификации.

После Тура Ван Авермает занял 8-е место на Классике Сан-Себастьяна и 5-е место в общем зачете Энеко Тура, где также выиграл один из этапов. В сентябре он стал 5-м на Гран-при Квебека, третий год подряд попав в топ-5 на этой гонке и 7-м на Гран-при Монреаля. После этого он выиграл однодневку Гран-при Валлонии, получившей в 2014 году категорию 1.HC. Будучи одним из участников небольшой группы отрыва, состоящей из четырех человек, бельгиец атаковал в финальный подъем и сумел одержать свою вторую победу в сезоне. Три дня спустя ему удалось выиграть Гран-при Импанис–Ван Петегем и таким образом обеспечить себе статус лидера бельгийской сборной на Чемпионате мира в Понферраде, Испания. В групповой гонке Грег был одним из гонщиком лидирующего отрыва, где также находился его однокомандник и соотечественник Филипп Жильбер, но ни он, ни Жильбер не смогли ответить на мощную атаку поляка Михала Квятковского. В итоге Ван Авермат финишировал лишь 5-м. Последней гонкой сезона для бельгийца был Париж-Тур, где он занял 39-е место.

В конце года Грег снова был признан лучшим велогонщиком Бельгии, получив третью премию «Flandrien of the Year».

2015: Специалист классик и победа на этапе Тур де Франс 
Новый сезон Ван Авермат традиционно начал с гонок на Ближнем Востоке — Тура Катара и Тура Омана, где занял третье место на двух этапах. После очередного попадания в десятку на Омлоп Хет Ниувсблад, он стал вторым на Страде Бьянке, уступив Зденеку Штыбару. Cвою первую победу в сезоне Грег одержал на третьем этапе Тиррено — Адриатико, где в спринте в гору был лучше Петера Сагана и Зденека Штыбара. Готовясь к брущаточным классикам, Ван Авермат опасно упал на E3 Харелбеке, тем самым поставив под угрозу участие в апрельских однодневках, но все обошлось. Уже в апреле он показал хорошее выступление на Туре Фландрии, заняв третье место.

Достижения

Статистика выступлений 
Групповая гонка

Гранд Туры

Однодневки

Ссылки 
 Персональный сайт
 
 
 
 
  
 Ван Авермат, Грег  Профиль на сайте  

Персоналии по алфавиту
Велогонщики Бельгии
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2012 года
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2016 года
Олимпийские чемпионы от Бельгии
Олимпийские чемпионы по шоссейным велогонкам
Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2020 года